Nowicki est un nom de famille polonais porté notamment par :

Patronyme 
 Andrzej Nowicki (1919-2011), philosophe polonais ;
 Mieczysław Nowicki (né en 1951), coureur cycliste polonais ;
 Jan Nowicki (1939-2022), acteur polonais ;
 Tadeusz Nowicki (né en 1946), joueur de tennis polonais ;
 Tadeusz Nowicki (1958-), industriel polonais ;
 Joanna Nowicki (1958-), sociologue franco-polonaise, professeur des universités ;
 Bartosz Nowicki (né en 1984), athlète polonais ;
 Bogusław Nowicki (né en 1951), auteur-compositeur-interprète polonais ;
 Nick Nowicki (né en 1933?), pilote de rallye kényan, actif entre 1953 et 1972 ; 
 Marek Antoni Nowicki (né en 1953), avocat, haut fonctionnaire et homme politique polonais.

Autre graphie 
 Edmond Novicki (1912-1967), footballeur français.

Forme féminine 
 Joanna Nowicka (née en 1966), archère polonaise.
 
Homonymie de patronyme